Серге́й Поляко́в:
 Поляков, Сергей Александрович (1874—1943) — русский меценат, переводчик.
 
 Поляков, Сергей Викторович (в монашестве Клавдиан; род. 1971) — архимандрит РПЦ, избранный и наречённый во епископа Талдыкорганского, викария Астанайской епархии.
 
 Поляков, Сергей Георгиевич (Серж Поляков; 1900—1969) — французский живописец, график, керамист.
 Поляков, Сергей Николаевич (1908—1941) — советский военный лётчик.
 Поляков, Сергей Николаевич (1952—2009) — советский биатлонист.
 Поляков, Сергей Петрович (1932—2012) — советский и российский этнограф.